Adolphe II de Schaumbourg-Lippe ( – ) est le dernier souverain de la petite principauté de Schaumbourg-Lippe, en Allemagne.

Il ne doit être confondu avec son oncle paternel Adolphe de Schaumbourg-Lippe (1859-1916), régent de la Principauté de Lippe-Detmold de 1895 à 1897.

Biographie 

Fils de Georges, prince héritier de Schaumbourg-Lippe, et de la princesse Marie-Anne de Saxe-Altenbourg (1864-1918), fille de Maurice-François de Saxe-Altenbourg, Adolphe naît à Stadthagen sous le règne de son grand-père Adolphe .

Il devient héritier présomptif de Schaumbourg-Lippe le , à la mort de son grand-père et à l'avènement de son père. Il succède à ce dernier en tant que prince le . Il abdique le , à la suite de la révolution qui fait de sa principauté l'État libre de Schaumbourg-Lippe.

Mariage et décès 

Adolphe se marie avec Ellen Bischoff-Korthaus (1894-1936) à Berlin le . Adolphe et sa femme sont tous les deux tués dans un accident d'avion à Zumpango, au Mexique, le . Son frère, Wolrad, lui succède à la tête de la maison de Schaumbourg-Lippe.

Généalogie

Sources

Liens externes 

 
  Time Magazine
 A 1913 wire photo; hosting and hunting with the Germain kaiser. Quebec Chronicle

Adolphe 02
Oberst prussien
Adolphe 02
Adolphe 02
Adolphe 02
Grand-croix de l'ordre de la Couronne de Wende
Naissance en février 1883
Naissance à Stadthagen
Naissance dans la principauté de Schaumbourg-Lippe
Décès en mars 1936
Décès dans l'État de Mexico
Mort dans un accident aérien
Décès à 53 ans